На́на Па́текар (, , настоящее имя — Вишванатх Патекар; родился 1 января 1951 года в Муруд, Махараштра, Индия) — индийский актёр и кинорежиссёр. Обладатель четырех Filmfare Awards и трех Национальных кинопремий. В 2013 году был награждён правительственной наградой Индии Падма Шри.

Биография 
По одним данным Вишванатх Патекар родился в семье художника Динкара Патекара и его жены Санджаны.
По другим — в семье Гаджананда Патекара, занимавшегося текстильным бизнесом в Мумбаи, и его жены Нирмалы, домохозяйки.

Семья проживала в небольшом городке на побережье Индии. Нана был одним из трёх сыновей и в детстве ему казалось, что родители больше внимания уделяют его братьям. Как отмечал сам Нана Патекар десятилетия спустя, возникшее в детстве стремление добиться большего внимания помогло ему в начале карьеры пережить много трудностей.

В школе Нана сильно переживал из-за своей внешности: в отличие от старших братьев он был темнокожим и поэтому считал себя некрасивым. Однако эти переживания привели к тому, что уже с третьего класса он стал играть в школьных спектаклях. Когда Нана был в седьмом классе вся семья переехала в Мумбаи. Но уже через два года, в 1964 году бизнес отца разорился и Нана, учась в школе, начал работать. А после окончания Sir J. J. Institute of Applied Art в Мумбаи он устроился на работу в рекламное агентство. Тогда же он познакомился со своей будущей женой, Нилканти — она работала в банке и в свободное время играла в театре. В 1978 году они поженились и, поскольку Нилканти зарабатывала в несколько раз больше Наны, то она посоветовала ему перейти в театр на постоянную работу, чтобы реализовать свой талант.

Нана Патекар снялся в нескольких фильмах на языке маратхи: Maaficha Sakshidar (1986), Pak Pak Pakaak (2005), Deool (2011). В 2008 году он впервые снялся в фильме на тамили Bommalattam. В 2010 году Нана Патекар впервые снялся в кинокартине на языке каннада: в фильме кинорежиссёра Рамеша Рао Yaksha он сыграл роль офицера полиции.

Как кинорежиссёр Нана Патекар дебютировал в 1991 году, сняв фильм «Судьба солдата» / Prahaar: The Final Attack. Двадцать лет спустя он написал сценарий для своего второго фильма.

В конце 2018 года на одном из телеканалов бывшая актриса Танушри Датта, рассказала что она подвергалась сексуальному насилию со стороны Патекара во время съёмок фильма Horn Ok Please. Из-за обвинений в его адрес, он отказался от дальнейших съёмок, в том числе в фильме Housefull 4.

Фильмография

Награды 

Национальная кинопремия Индии
 1990 — Лучшая мужская роль второго плана — «Братья»
 1995 — Лучшая мужская роль — Krantiveer
 1997 — Лучшая мужская роль второго плана — «Огонь-свидетель»

Filmfare Awards
 1991 — Лучшая мужская роль второго плана — «Братья»
 1993 — Лучшее исполнение отрицательной роли — Angaar
 1995 — Лучшая мужская роль — Krantiveer
 2006 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Похищенные души»

Star Screen Awards
 1995 — Лучшая мужская роль — Krantiveer
 2006 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Похищенные души»

 Другие
 2005 — Премия ассоциации бенгальских киножурналистов за лучшую мужскую роль в фильме на хинди — Ab Tak Chhappan
 2010 — Pulotsav Sanman (за вклад в развитие театра и кино на маратхи).
 2013 — Падма Шри.

Примечания

Ссылки 
 
 Биографии кумиров № 55 «Нана Патекар». Телеканал «Индия ТВ».

Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Национальной кинопремии Индии